Чемпіонат СРСР з футболу 1953 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 27 команд. Переможцями стали «Динамо» (Мінськ) та «Торпедо» (Горький).

Попередній етап

1 зона 

Команда Спартак (Ташкент) включена до чемпіонату з другого кола замість знятого БО (Ташкент).

2 зона 

Команда Хімік (Москва) включений до чемпіонату з другого кола замість знятого ВМС (Москва).

3 зона

Фінальний етап

Фінал за 1-6 місця

Турнір за 7-9 місця

Турнір за 10-12 місця

Турнір за 13-15 місця

Турнір за 16-18 місця

Турнір за 19-21 місця

Турнір за 22-24 місця

Турнір за 25-27 місця

Посилання 
 RSSSF 

1953
СРСР